Le mésoscaphe est  petit sous-marin construit par Jacques Piccard :
 Mésoscaphe Auguste Piccard
 Mésoscaphe Ben Franklin

Voir aussi 
 le bathyscaphe, de Jacques Piccard également.

en:Mesoscaphe